Gerkrath ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Gerkrath (1872–1909), deutscher Versicherungsmanager
 Franz Gerkrath (1835–1901), deutscher Versicherungsfachmann 
 Ludwig Gerkrath (1822–1864), deutscher Philosoph
 Jörg Gerkrath (* 1964), deutscher Jurist, Professor für Europa- und Verfassungsrecht an der Universität Luxemburg